

Achternaam 
 Felix Graf von Bothmer
 Willy Bothmer